Ел Болиљо има више значења:

 Ел Болиљо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Болиљо (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику